Ron Graham eller Ronald Graham kan syfta på:

 Ronald Graham (född 1935), amerikansk matematiker
 Ronald Graham (officer) (1896–1967), officerare inom Storbritanniens flygvapen
 Ronald William Graham (1870–1949), brittisk diplomat
 Ron Graham (skådespelare) (1926–2020), australisk skådespelare
 Ronny Graham (1919–1999), amerikansk skådespelare
 Ron Graham (författare), kanadensisk författare och journalist